Елајџа Вуд () је амерички глумац, рођен 28. јануара 1981. у Сидар Рапидсу (Ајова).

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1981.
Амерички глумци
Добитници награде Сатурн
Глумци у трилогији Господара прстенова
Глумци у филмској трилогији Хобит